Antonio Cervi (1929-2002, réalisateur et producteur de cinéma italien, fils de l'acteur Gino Cervi ;
 Federico Cervi (1961-), escrimeur italien pratiquant le fleuret ;
 Gino Cervi (1901-1974), acteur italien ;
 Giuseppe Cervi (1663-1748), médecin espagnol d'origine italienne ;
 Valentina Cervi (1976-) actrice italienne, fille d'Antonio Cervi.